Ярлыково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ярлыково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Ярлыково — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Ярлыково — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Ярлыково — деревня в городском округе Домодедово Московской области.